Molekulska formula -{C11H10BrN5}- se može odnositi na:

 Brimonidin
 Ulje bora

en:C11H10BrN5